eGFR – szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej (ang. estimated glomerular filtration rate)
 EGFR – receptor nabłonkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor)